Цивчинский — русская фамилия. Известные носители:

 Цивчинский, Виктор Гаврилович (1906—1961) — полковник Советской армии, Герой Советского Союза.
 Цивчинский, Николай Владимирович (1905—1985) — советский художник монументального и декоративно-прикладного искусства, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.